Суви До има више значења:
 Суви До (Блаце), насеље у општини Блаце, Србија
 Суви До (Жагубица), насеље у општини Жагубица, Србија
 Суви До (Косовска Митровица), насеље у општини Косовска Митровица, Србија
 Суви До (Липљан), насеље у општини Липљан, Србија
 Суви До (Ниш), насеље града Ниша, Србија
 Суви До (Тутин), насеље у општини Тутин, Србија

или:
 Бањски Суви До, насеље у општини Звечан, Србија
 Горњи Суви До, насеље у општини Косовска Митровица, Србија
 Доњи Суви До, насеље у општини Косовска Митровица, Србија

Види још  
 Суви Дол, насеље града Врања, Србија